Piraiense – abitanti di Piraí do Norte
Piraiense – abitanti di Piraí do Sul
Piraiense – abitanti di Piraí